Gee kan som auktorsförkortning betyda:

 Gist Gee
 J. M. Gee

Robotskapade auktorsförkortningar